Greenhill kan syfta på följande platser:

Australien 

 Green Hill, Australien, ort i New South Wales,

Storbritannien 

 Greenhill, London, England, Greater London, 
 Greenhill, Dumfries and Galloway – en ort i Dumfries and Galloway, Skottland
 Greenhill, Durham – en ort i County Durham, Durham, England
 Greenhill, Falkirk – en ort i Falkirk, Skottland
 Greenhill, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Greenhill, Kent – en ort i Kent, England
 Greenhill, Leicestershire – en ort i Leicestershire, England
 Greenhill, South Yorkshire – en ort i Sheffield, South Yorkshire, England
 Greenhill, Wychavon – en ort i Evesham, Wychavon, Worcestershire, England
 Greenhill, Wyre Forest – en ort i Kidderminster, Wyre Forest, Worcestershire, England

USA 

 Greenhill (berg), Oregon, Curry County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar